Marques puede estar haciendo referencia a:

 Marques, comuna de Sena Marítimo (Francia).
 Marqués, título nobiliario.

Autores de nombres científicos 
 Marques - Maria do Carmo Mendes Marques 1934-